

Sigla 
 Polícia judiciária, força policial em Portugal
 Pessoa jurídica, tipo de empresa no Brasil
 Pastoral da Juventude, organização jovem da Igreja Católica latino-americana
 Partido Justicialista, partido político argentino
 Partido Trabalhista Cristão, partido político brasileiro antes chamado Partido da Juventude
 Pearl Jam, banda dos Estados Unidos
 Percy Jackson, personagem da saga criada por Rick Riordan
 Parque da Juventude, parque público e escola técnica de Santana - São Paulo

Pessoas
 PJ Harvey, cantora britânica
 Peter Jackson, cineasta da Nova Zelândia
 Peter Jennings, jornalista do Canadá
 PJ (músico), baixista da banda Jota Quest

Desambiguações de epônimos
Desambiguações de siglas